El término Altea puede referirse a:

En botánica
 El nombre común de las especies del género de plantas Althaea,
 El nombre común de la planta Hibiscus syriacus.

En geografía
 El municipio español Altea, en la provincia de Alicante,
 La costa de Altea en la provincia de Alicante, España.

Otros
 La diosa Altea, en la mitología griega.
 El asteroide (119) Althaea.
 El equipo Club Balonmano Altea, en la localidad del mismo nombre.
 El SEAT Altea.